Донецкий пролетарий () — назва низки газет.
 Донецкий пролетарий (Луганськ)  — щоденна газета, орган Луганського комітету РСДРП(б) (1917—1918).
 Донецкий пролетарий (Харків)  — газета, орган обласного комітету Донецько-Криворізького басейну й Харківського комітету РСДРП(б) 1917—1918).